Cottondale ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Cottondale (Alabama)
 Cottondale (Arkansas)
 Cottondale (Florida)
 Cottondale (Mississippi)
 Cottondale (Texas)